Aristareta (o Timarete) (en grec Ἀρισταρέτη) va ser una pintora de l'antiga Grècia, considerada una de les sis dones artistes de l'antiguitat segons Plini el Vell juntament amb les pintores Irene, Calipso, Timareta, Iaia de Cízic i Olímpia.

La poca informació que Plini el Vell aporta a la seva obra Naturalis Historia sobre Aristareta és que aquesta era filla i deixeble de Nearc i que hauria dibuixat un retrat d'Asclepi, déu de la medicina en la mitologia grega.

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Pintors de l'antiga Grècia